Als Chinchillamaus werden Arten aus verschiedenen Gattungen und Familien der Nagetiere bezeichnet, die nicht näher miteinander verwandt sind:

 Arten der Gattung der Patagonischen Chinchillamäuse (Euneomys) – 4 Arten
 die Altiplano-Chinchillamaus (Chinchillula)
 manchmal, biologisch etwas ungenau, auch die Arten der Familie der Chinchillas (Chinchillidae) – 7 Arten

Nicht zu verwechseln sind Chinchillamäuse mit der Familie der Chinchillaratten (Abrocomidae) mit 5 Arten.